Меко́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 400 км на захід від Парижа, 95 км на південний захід від Ренна, 7 км на північ від Ванна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 824 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 2219,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету Мекон 
 Мекон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Мекон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Муніципалітети департаменту Морбіан